Tustumena peut désigner :
 le lac Tustumena, un lac des États-Unis en Alaska ;
 le glacier Tustumena, un glacier des États-Unis en Alaska ;
 la Tustumena 200, une course de chiens de traîneaux des États-Unis en Alaska ;
 le MV Tustumena, un ferry de l'Alaska Marine Highway.